Anastasios Andreou (1877-1947) – ostacolista greco
 Andreas Andreou (1954) – calciatore cipriota
 Charalampos Andreou, detto Pampīs (1967) – ex calciatore cipriota
 Constantin Andreou (1917-2007) – pittore e scultore greco di origine brasiliana
 Costas Andreou (...) – musicista, compositore e produttore discografico greco
 Iōannīs Andreou (...-...) – nuotatore greco
 Sakīs Andreou (1966) – ex calciatore cipriota
 Sōzos Andreou (1969) – ex calciatore cipriota
 Stelios Andreou (2002) – calciatore cipriota